Cupa UEFA 2008-2009 a fost cea de-a cincizeci și una ediție a competiției de fotbal Cupa UEFA. Finala s-a jucat la Istanbul, Turcia, în mai 2009, și a fost câștigată de FC Șahtior Donețk.

Calendar 

Calendarul arată datele meciurilor și ale tragerilor la sorți.

Echipe participante 
123 de echipe au participat în sezonul 2008-2009 al Cupei UEFA de la 53 de asociații UEFA. Fiecare asociație a avut un număr stabilit de echipe calificate în Cupa UEFA pe baza coeficientului UEFA, o asociație putând califica maxim patru echipe. mai jos este schema de calificare pentru Cupa UEFA 2008-09:

 Asociațiile 1-6 au 3 echipe calificate;
 Asociațiile 7-8 au 4 echipe calificate;
 Asociațiile 9-15 au 2 echipe calificate;
 Asociațiile 16-21 au 3 echipe calificate;
 Asociațiile 22-37 și 39-50 au 2 echipe calificate;
 Asociațiile 38,50,50 au 1 echipă calificată;
 Asociația 53 are 2 echipe calificate.

plus

 3 echipe din clasamentul UEFA Fair Play;
 11 Câștigătoare din ultimul tur al Cupei UEFA Intertoto 2008;
 16 Învinse  în al treilea tur preliminar al Ligii Campionilor;
 Deținătoarea trofeului;
 8 echipe din Grupele Ligii Campionilor.

Turul 1 preliminar:  (76 de echipe)
 35 câștigătoare de cupă de la asociațiile 19-53;
 32 echipe clasate pe locul doi de la asociațiile 19-37, 39-50 și 53;
 6 echipe clasate pe locul trei de la asociațiile 16-21;
 3 echipe din clasamentul UEFA Fair-Play.

Turul 2 preliminar: (64 de echipe)
 37 de echipe învingătoare din Primul tur preliminar;
 32 câștigătoare de cupă de la asociațiile 14-18;
 7 echipe clasate pe locul trei de la asociațiile 9-15;
 3 echipe clasate pe locul doi de la asociațiile 16-18;
 11 echipe din Cupa UEFA Intertoto.

Turul 1: (80 de echipe)
 32 de învingătoare din Al doilea tur preliminar;
 13 câștigătoare de cupă de la asociațiile 1-13;
 2 echipe clasate pe locul trei de la asociațiile 7-8;
 5 echipe clasate pe locul patru de la asociațiile 4-8;
 7 echipe clasate pe locul cinci de la asociațiile 1-3, 5-8;
 2 echipe clasate pe locul șase de la asociațiile 1-2;
 2 câștigătoare de cupă a ligii de la asociațiile 3-4;
 16 echipe din Turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor;
 1 echipă deținătoare a trofeului.

Faza Grupelor: (40 de echipe)
 40 de învingătoare din Turul 1.

Șaisprezecimi: (32 de echipe)
 24 de echipe clasate pe locurile 1-3 în grupe;
 8 echipe din Grupele Ligii Campionilor.

Turul 1 preliminar

Regiunea nordică

Regiunea central-estică

Regiunea sud-mediteraneană

Turul 2 preliminar

Regiunea nordică 

 Manchester City a câștigat returul cu echipa daneză FC Midtjylland la loviturile de departajare, scor 4-2.

Regiunea central-estică 

 FC Zürich a câștigat returul cu echipa austriacă Sturm Graz la loviturile de departajare, scor 4-2.
 Meciul tur dintre Georgia Tbilisi și Austria Viena a fost anulat, iar calificarea s-a decis într-o singură manșă, la Viena.

Regiunea sud-mediteraneană

Turul 1

Faza grupelor 

 AC Milan
 Sevilla FC
 Valencia CF FC Schalke 04 PFC CSKA Moscova
 Tottenham Hotspur Hamburger SV VfB Stuttgart Ajax Amsterdam Olympiakos Pireu Club Brugge K.V. Beșiktaș JK FC Spartak Moscova Paris Saint-Germain FC SC Heerenveen Rosenborg Udinese Calcio Sporting Braga PFC Levski Sofia FK Austria Viena Slavia Praga Manchester City F.C. Galatasaray SK U.C. Sampdoria Hertha Berlin
 FK Partizan AS Nancy Aston Villa FC Portsmouth F.C. Racing de Santander Rennes
 F.C. Copenhaga

 SSC Napoli
 Dinamo Zagreb
 AS Saint-Étienne
 VfL Wolfsburg
 Standard Liège
 NEC Nijmegen
 Brann Bergen
 Kalmar FF

 Cele 5 coloane reprezintă cele 5 urne;
 Echipele scrise cu bold sunt deja calificate;
 Echipele scrise cu italic sunt favorite la calificare datorită rezultatului mai bun obținut în tur;
 Fiecare echipă care va întoarce rezultatul în retur va produce o modificare în tabel;
 2 echipe din aceeași țară nu pot evolua în aceeași grupă;
 Rapid București și Dinamo București vor fi repartizate cel mai probabil în urna a doua în cazul în care se vor califica în grupe;
 Unirea Urziceni, FC Timișoara și FC Vaslui vor fi repartizate cel mai probabil în ultima urnă în cazul în care se vor califica în grupe;

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza eliminatorie

Finala

Golgheteri 

Sursă: Hammond, Mike, ed (2009). The European Football Yearbook 2009/10. London: Carlton Books. ISBN 978-1-84732-360-6.

 Nu se iau în calcul golurile marcate în cele 2 tururi preliminare.

Vezi și 
 Liga Campionilor 2008-09
 Cupa UEFA Intertoto 2008

Legături externe 
 Site oficial UEFA
 Site de coeficienți al lui Bert Kassiesa
 Site de statistică fotbal

Sezoanele Cupei UEFA
2008 în fotbal
2009 în fotbal